Hundszahn steht für:
 allgemein die Zähne der Hunde, siehe Zahnformel #Hund
 ein großer Zahn bei Raubtieren, Eckzahn, siehe Fangzahn

 eine Pflanzenart, siehe Hunds-Zahnlilie
 eine Pflanzengattung, siehe Zahnlilien
 eine weitere Pflanzenart, siehe Hundszahngras
 eine Laubmoos-Art, siehe Vielfrüchtiger Hundszahn

 ein Ornament der englischen Frühgotik, siehe Fries #Friese

 Dogtooth (2009), Drama von Giorgos Lanthimos (deutscher Titel)